El término singularidad puede referirse a: una alteración del espacio tiempo compuesto por partículas subatómicas modificadas de forma que el espacio y el tiempo sean directamente proporcionales y compatibles para crear una estabilidad cuántica.

La distorsionalidad se define como la ecuación diametralmente negativa al movimiento y masa de la materia.

Ciencia, tecnología y matemáticas

Matemáticas 
 En análisis matemático, se usa el término para aludir a ciertas funciones que presentan comportamientos inesperados cuando se le asignan determinados valores a la/s variable/s independiente/s. A partir de allí surgió la llamada teoría de la singularidad. En la rama del análisis complejo, se definen otras singularidades, entre ellas:
 Singularidad matemática, un punto donde una función u objeto matemático dado, tiende a infinito o está mal definido en otro sentido (está no determinado).
 Singularidad esencial cerca de la cual una función muestra un comportamiento extremo o "severo".
 La singularidad aislada, singularidad matemática que no tiene otras singularidades próximas a ella.
 En geometría se utiliza para describir puntos aislados donde las curvas presentan propiedades especiales:
Singularidades de una curva algebraica, como parte característica de algunas de estas curvas.
Punto singular de una curva, aplicado específicamente a las curvas planas.
Punto singular, cada uno de los puntos aislados de una curva anteriores.

Ciencias naturales 
 Singularidad (teoría de sistemas), en sistemas dinámicos y sociales, un contexto en el que un pequeño cambio puede causar un gran efecto.
 Singularidad gravitacional o espaciotemporal, una región en el espaciotiempo en donde las medidas principales utilizadas para poder medir el campo gravitacional de un cuerpo dan como resultado un valor infinito; el conjunto de puntos de un modelo astrofísico, en donde la curvatura del espacio-tiempo se hace infinita, tal como predicen ciertos modelos de agujero negro.
Singularidad inicial, una singularidad hipotetizada de densidad infinita anterior a las fluctuaciones cuánticas que causaron el Big Bang y la subsecuente inflación que originó el Universo.
 Teoremas de singularidades de Penrose–Hawking, teoremas en la teoría general de la relatividad sobre cuando la gravitación produce singularidades espaciotemporales, como los agujeros negros.
 Singularidad de Prandtl-Glauert, el punto en el que ocurre una caída súbita de la presión del aire, un ejemplo de singularidad matemática en aerodinámica.
 Singularidad (clima), un fenómeno climático asociado con una fecha específica del calendario.
 Singularidad Van Hove en la densidad de los estratos de un material sólido.

Tecnología 
 Singularidad mecánica, una posición o configuración de un mecanismo o una máquina donde el comportamiento subsecuente no se puede predecir o las fuerzas u otras magnitudes se vuelven infinitas o indeterminadas.
 Singularidad tecnológica, un momento hipotético en el tiempo cuando un nivel concebible físico de avance tecnológico se obtiene instantáneamente. Un hipotético punto a partir del cual una civilización tecnológica sufriría una aceleración del progreso técnico, que provocaría la incapacidad de predecir sus consecuencias.
 Singularity (sistema operativo), un sistema operativo desarrollado por Microsoft Research.
 Singularity (software), una tecnología de contenedor que no requiere permisos de root para funcionar.

Filosofía 
 En filosofía se hace referencia a la singularidad del ente, que queda precisada por la mismidad. Se la considera parte de la ontología (la ciencia del ser). En la filosofía cristiana, la singularidad del ente queda establecida por el límite que Dios impone a cada cosa en su ser.

Artes y entretenimiento

Films y televisión 

 "Singularity", un episodio de la primera temporada de Disney So Weird.
 "Singularity" (Star Trek: Enterprise), un episodio de la segunda temporada de Star Trek: Enterprise.
 "La Singularidad" (Agentes de S.H.I.E.L.D.), un episodio de la tercera temporada de Agentes of S.H.I.E.L.D.
 "Singularidad", un episodio de la primera temporada de Stargate SG-1.
 La Singularidad (2012), un documental sobre la singularidad tecnológica.
Singularity (2017), película de ciencia ficción con John Cusack.
 Singularidad , el título de trabajo para The Lovers (2013) , con Josh Hartnett y Bipasha Basu.

Literatura 
 Singularity (William Sleator), una novela de ciencia ficción de William Sleator.
 Singularity (Bill DeSmedt), una novela de 2004 de Bill DeSmedt.
 Singularity (Doctor Who), un audio drama de 2005 de Doctor Who.
 Singularity 7 , Una novela gráfica de Ben Templesmith.
 The Singularity Is Near , un Libro de 2005 de Ray Kurzweil sobre la singularidad tecnológica.

Álbumes 
 Singularity (álbum de Joe Morris), 2001.

Canciones 
 Singularity (canción), una canción de la banda juvenil surcoreana BTS para el álbum de 2018 Love Yourself: Tear.

Video juegos 
 Singularity , videojuego del 2010 desarrollado por Raven Software.
 Endgame: Singularity , de 2005.
 Fate/Grand Order (videojuego del 2015).
 Steins;Gate (videojuego del 2009).

Organizaciones 
 Universidad de la Singularidad, una Universidad parte de la  Corporación Benéfica Californiana, parte think-tank, parte incubadora de negocios, basada en la teoría de la singularidad tecnológica Ray Kurzweil.
 Machine Intelligence Research Institute (MIRI), anteriormente "The Singularity Institute for Artificial Intelligence" (SIAI).

Referencias